Fort Wayne peut faire référence à : 
 Fort Wayne, la seconde plus grande ville de l'État américain de l'Indiana.

plusieurs forts militaires aux États-Unis
 Fort Wayne, dans l'Indiana, qui a donné son nom à la ville pré-citée ;
 Fort Wayne à Détroit, dans le Michigan ;
 Fort Wayne, un ancien fort construit dans ce qui était le Territoire Indien (aujourd'hui situé en Oklahoma)  ;
 bataille du vieux fort Wayne (Battle of Old Fort Wayne) aussi connue comme bataille de Maysville ou de Beaty’s Prairie, une bataille de la guerre de Sécession en .

Voir aussi